Fabrício de Souza (ur. 5 lipca 1982) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Od 2001 roku występował w klubach Corinthians Paulista, Júbilo Iwata, Cruzeiro Esporte Clube, São Paulo i CR Vasco da Gama.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1982
Piłkarze SC Corinthians Paulista
Piłkarze Júbilo Iwata
Piłkarze Cruzeiro EC
Piłkarze São Paulo FC
Piłkarze CR Vasco da Gama